

Sigle 
 Dark Tranquillity
 Deutsche Telekom
 Direttore tecnico
 Displaced Threshold
 Dream Theater
 Ducklair Tower
 Dynamic Tracking
 Dental Technician
 Design and Technology
 ReinharDT

Codici 
 DT – codice vettore IATA di TAAG Air Angola
 DT – codice ISO 3166-2:EG di Dumyāt (Egitto)

Informatica 
 <dt>...</dt> – elemento HTML che crea un termine di definizione

Sport 
 DT – abbreviazione di defensive tackle, ruolo del football americano

Altro 
 Dt – abbreviazione di Deuteronomio
 DT – targa automobilistica di Detva (Slovacchia)
 Dt – abbreviazione di ReinarDT o ReitarDT
 DT – abbreviazione di delirium tremens

Altri progetti